Хлебный дом — название; место, связанное с выпечкой и продажей хлеба.

Здания 
 Хлебный дом — здание на Гран-Плас в Брюсселе, существующее со времён Средневековья; в современном виде возведено в 1876—1896 годах.
 Хлебный дом — здание, входящее в комплекс застройки Царицынского дворцово-паркового ансамбля в Москве, памятник архитектуры XVIII века.

Компании 
 «Хлебный дом» — российская компания, владевшая несколькими хлебозаводами в Санкт-Петербурге. 
 «Хлебный дом» — торговая марка, принадлежавшая компании «Хлебный дом», и перешедшая после её поглощения финскому концерну Fazer.